Такуарембо () — город на севере центральной части Уругвая, административный центр одноимённого департамента.

История 
Основан 21 января 1832 года под названием Сан-Фруктуосо в честь св. Фруктуоза Таррагонского, католического покровителя уругвайского президента Фруктуосо Ривера. 17 июля 1895 года получил статус малого города (Villa). 24 июня 1912 года получил статус города (Ciudad) и был переименован в Такуарембо, по названию реки Такуарембо ().

География и климат 
Расположен в 390 км к северу от Монтевидео и в 113 к юго-западу от города Ривера. Абсолютная высота — 140 метров над уровнем моря.

Климат — субтропический влажный, с тёплым летом и довольно прохладными зимами. Часты морозы и туманы. Среднегодовая температура составляет 18 °С; среднегодовой уровень осадков — 1165 мм.

Население 
По данным на 2011 год население города составляет 54 755 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Tacuarembó and La Pedrera

Города Уругвая